Гроссу́вр, Ґроссувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 140 км на південний схід від Орлеана, 50 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 299,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гроссувр на сайті французького Національного інституту географії
 Гроссувр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Гроссувр 
 [ Розташування муніципалітету Гроссувр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер